Pignataro peut désigner :
Pignataro Interamna: commune italienne de la province de Frosinone (Latium)
Pignataro Maggiore: commune italienne de la province de Caserte (Campanie)

Pignataro Giuseppe Carrosserie Desbuleux & Pignataro